Вра́ппер ( /'ræpə/— обёртка):

 Обёртка системного вызова — программный модуль, перехватывающий поток ввода-вывода и изменяющий его в соответствии с заложенной программой.
 Обёртка (шаблон проектирования)
 Преобразователь вызовов функций одной операционной системой или аппаратного средства в другую. 
 Обёртка библиотеки — является промежуточным слоем между прикладной программой и другой библиотекой или API.
 Программа-обертка в виде интерпретатора, присоединённая к используемым ею заархивированным программным модулям скриптового языка. Интерпретатор работает с таким архивом, как с файловой системой.
 Обёртка для защиты программ, при использовании которой защищаемая программа находится в отдельном файле.
 Примеры защит
 Alawar Wrapper — игра находится в файле *.wrp или *.wrp.exe. Файл *.exe расшифровывает этот файл в оперативной памяти компьютера. При обычном запуске файл *.wrp или *.wrp.exe закрывается с ошибкой.
 Защита игр Nevosoft — игра находится в файле game.dll или nsgame.dat. Файл *.exe расшифровывает этот файл.
 Unwrapper — разновидность кряка, снимающая действие враппера с игры.

Программное обеспечение